Yoko Asakawa es un personaje ficticio de la novela de Koji Suzuki Ringu. Es la hija de Kazuyuki Asakawa y Shizuka Asakawa.

Otras representaciones
Yoichi Asakawa es la versión cinematográfica de 1998 (Ringu) de Yoko. Interpretado por Rikiya Otaka. Las diferencias entre Yoko y Yoichi son:
 Yoko es una bebé,Yoichi es un niño de aproximadamente 7 años.
 Yoichi cambia su actitud después de ver la cinta, Yoko no.
 Los padres de Yoichi están divorciados, los de Yoko no.

Aidan Keller es la hijo de una madre soltera llamada Rachel Keller en The Ring (remake estadounidense de Ringu).
 
Hong Booram es la hija de una madre soltera llamada Sol-Joo Hong en The Ring Virus (remake coreano de Ringu).

Referencias
Artículo en inglés:
:en:List_of_Ring_characters

Véase también
 Yoichi Asakawa

Personajes de Ringu